

Зарічне — село, Мінська область, Мядельський район

Зарічне — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Зарічне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Зарічне — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Зарічне — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область
 Зарічне — село, Костанайський район, Костанайська область
 Зарічне — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Зарічне — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Зарічне — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Зарічне — село, Біловський міський округ, Кемеровська область
 Зарічне — село, Китмановський район, Алтайський край
 Зарічне — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Зарічне — село, Тунгіро-Ольокминський район, Забайкальський край
 Зарічне — село, Читинський район, Забайкальський край

Зарічне — селище міського типу, Рівненська область, Вараський район
 Зарічне — селище міського типу, Донецька область, Краматорський район
 Зарічне — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Зарічне — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Зарічне — село, Автономна Республіка Крим] Сімферопольський район
 Зарічне — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Зарічне — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зарічне — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Зарічне — село, Закарпатська область, Хустський район
 Зарічне — село, Запорізька область, Запорізький район
 Зарічне — село, Луганська область, Алчевський район
 Зарічне — село, Луганська область, Старобільський район
 Зарічне — село, Львівська область, Стрийський район, Журавненська селищна громада
 Зарічне — село, Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада
 Зарічне — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Новоодеська міська громада
 Зарічне — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Радсадівська сільська громада
 Зарічне — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Зарічне — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Зарічне — село, Рівненська область, Дубенський район
 Зарічне — село, Рівненська область, Рівненський район
 Зарічне — село, Сумська область, Сумський район
 Зарічне — село, Сумська область, Конотопський район
 Зарічне — село, Харківська область, Чугуївський район
 Зарічне — село, Харківська область, Красноградський район
 Зарічне — село, Херсонська область, Бериславський район
 Зарічне — село, Херсонська область, Херсонський район
 Зарічне — селище, Донецька область, Горлівський район
 Зарічне — селище, Запорізька область, Запорізький район
 Зарічне — селище, Запорізька область, Мелітопольський район
 Зарічне — селище, Сумська область, Шосткинський район
 Зарічне — селище, Харківська область, Богодухівський район
 Зарічне — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Зарічне — колишня назва села Боголюбове (до 2021), Сумська область, Охтирський район